Star One pode referir-se a:

 Embratel Star One, uma empresa subsidiária da Embratel, chamada anteriormente apenas de Star One.
 Star One (banda), uma banda neerlandesa de metal progressivo.
 Star One (satélite), uma série de satélites de telecomunicações brasileiros.